A 750-es jelzésű helyközi autóbusz Székesfehérvár, autóbusz-állomás és Pusztaszabolcs, templom között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2019. július 1-jén a Velencei-tó környéki autóbuszvonalakon bevezették a háromjegyű vonalszámozást. A 750-es autóbusz Székesfehérvár és Pusztaszabolcs között közlekedik és érinti Dinnyés, Gárdony és Velence településeket.

Megállóhelyei 

!colspan=2|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0||Székesfehérvár, autóbusz-állomásvégállomás||33||28
|align=left|
|-
|1||1||Székesfehérvár, Gáz utca||32||27
|align=left|
|-
|2||2||Székesfehérvár, Király sor||31||26
|align=left|
|-
|3||3||Székesfehérvár, Fiskális út ||30||25
|align=left|
|-
|4||4||Székesfehérvár, Zombori út ||29||24
|align=left|
|-
|5||5||Székesfehérvár, Lomnici utca||28||23
|align=left|
|-
|6||6||7 sz. főút, dinnyési elágazás||27||22
|align=left|
|-
|*||*||Dinnyés, presszó||*||*
|align=left|
|-
|7||7||Dinnyés, seregélyesi elágazás||26||21
|align=left|
|-
|8||8||Dinnyés, posta||25||20
|align=left| (Dinnyés)
|-
|9||9||Agárd, horgásztanya bejárati út ||24||19
|align=left|
|-
|10||10||Agárd, Csutora Csárda||23||18
|align=left|
|-
|11||11||Agárd, strandfürdő, bejárati út||22||17
|align=left|
|-
|12||12||Agárd, Nádas Étterem ||21||16
|align=left| (Agárd)
|-
|∫||13||Agárd, iskola||20||∫
|align=left|
|-
|∫||14||Agárd, Géza utca||19||∫
|align=left|
|-
|∫||15||Agárd, gyógyfürdő||18||∫
|align=left|
|-
|∫||16||Gárdony, Iskola utca||17||∫
|align=left|
|-
|∫||17||Gárdony, rendőrség||16||∫
|align=left|
|-
|13||18||Gárdony, ALDI ||15||15
|align=left|
|-
|14||19||Gárdony, vasútállomás||14||14
|align=left|
|-
|15||20||Gárdony, Kisfaludi utca||13||13
|align=left|
|-
|16||21||Gárdony, Depó Áruház||12||12
|align=left|
|-
|17||22||Velence, Cápa Vendéglő||11||11
|align=left| (Velencefürdő)
|-
|18||23||Velence, Szakorvosi Rendelőintézet||10||10
|align=left|
|-
|*||*||Velence, Liget iskola ||*||*
|align=left|
|-
|19||24||Velence, Lidó||9||9
|align=left|
|-
|20||25||Velence, vasúti aluljáró ||8||8
|align=left|
|-
|21||26||Velence, Szabolcsi út||7||7
|align=left|
|-
|22||27||Velence, DRV||6||6
|align=left|
|-
|23||28||Velence, kültelek||5||5
|align=left|
|-
|24||29||Pusztaszabolcs, Kossuth Lajos utca||4||4
|align=left|
|-
|25||30||Pusztaszabolcs, Gimnázium ||3||3
|align=left|
|-
|26||31||Pusztaszabolcs, vasútállomás||2||2
|align=left|
|-
|27||32||||1||1
|align=left|
|-
|28||33||Pusztaszabolcs, templomvégállomás||0||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállókat nem érinti minden járat.

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Székesfehérvár autóbuszvonalai